Наве́с:

 Навес — уличная неутеплённая конструкция в виде крыши, расположенной на опорах.
 Навес — то же, что балдахин.
 Навес (коммуна) — коммуна во Франции в регионе Юг — Пиренеи.
На́вес:
 Навес (весло) — прави́льное (рулевое) весло, барочный руль, весло из целого бревна, для управления дощатником, баркою, плотом.
 Навес (Льейда) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония.